«Мой ма́льчик» () — фильм режиссёров Криса Вайца и Пола Вайца по  Ника Хорнби. Семейная мелодрама с некоторым набором комедийных ситуаций. Совместное производство США и Великобритании, вышел на экраны в 2002 году. Фильм был номинирован на различные кинопремии более 20 раз, в 6 категориях одержал победу.

Сюжет 
Уилл Фриман (Грант) — 38-летний холостяк. Он живёт на авторские отчисления за песню, созданную давно его отцом-композитором. Единственное его увлечение — шоппинг в музыкальных магазинах. Однажды Уилл выбрал для себя удобный способ менять подружек: он начал посещать встречи общества родителей-одиночек и заводить скоротечные романы с молодыми мамами. Для себя он придумал образ якобы брошенного отца с двухлетним сыном Нэдом. На одной из встреч он сходится со Сьюзи, её подругой Фионой и сыном Фионы 12-летним Маркусом. С Фионой роман не задался, но неожиданно для себя Уилл сблизился с Маркусом. Для мальчика он стал кем-то вроде старшего брата или отца. Он защищает Маркуса от хулиганов, покупает кроссовки и CD-диски. Тот в ответ доверяет ему свои тайны. Благодаря Маркусу Уилл знакомится с другой привлекательной матерью-одиночкой Рейчел. Между ними начинается роман, и Уиллу приходится признаться в своей лжи — он не отец Маркуса. Рейчел ссорится с ним, но после прощает.

У Фионы начинается полоса депрессии. Маркус сильно переживает и ему не к кому пойти, кроме как к Уиллу. В ответ Уилл отказывает мальчику, считая, что это уже слишком, всё-таки он посторонний человек в этой семье. Отчаявшись, Маркус решает исполнить мечту матери и спеть на школьном концерте её любимую песню, хотя не обладает вокальными способностями. Уилл пытается остановить его, считая, что он будет унижен перед лицом всей школы, но Маркус непреклонен. Маркус, под свист публики, начинает выступление в одиночку (его друг отказался подыграть ему). Неожиданно рядом на сцене появляется Уилл, аккомпанирует песне на гитаре и подпевает. Выступление заканчивается под жидкие аплодисменты, но позора мальчику удалось избежать.

После истории с концертом Уилл сближается с Рейчел. Маркус поначалу против, но затем смиряется с тем, что вскоре они поженятся.

В ролях

Награды и номинации 
За роль в этом фильме Хью Грант получил несколько наград, в том числе: премию журнала Empire как лучший британский актёр, главную кинопремию Германии «Золотая кинокамера» как лучший иностранный актёр года, премию общества кинокритиков Лондона за лучшую актёрскую работу года.

Сам фильм и его съёмочная группа номинировались в различных категориях более 20 раз, в том числе на премию Оскар за лучший сценарий и премию BAFTA в аналогичной категории, но наград не получили.

В 2003 году создатели фильма удостоены Премии Святого Христофора «за лучший игровой фильм, несущий идеи гуманизма».

Критика 
Рейтинг фильма на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 93%.

«Не стоит притворяться, что „Мой мальчик“ не делает нам на душе тепло и красиво, конечно делает. Но потенциал у фильма мог быть значительно больше. Заслуга успеха картины — в её литературной основе, романе Ника Хорнби» Кеннет Тюран // Лос-Анджелес таймс (17 мая 2002 года)

«Большинство из нас знает фразу: фильм не бывает столь хорош, как книга. „Мой мальчик“ идёт вразрез с этим утверждением. Фильм свеж и динамичен, как и книга, на которой он основан» Клаудиа Пуиг // ЮэСЭй Тудей (16 мая 2002 года)

Интересные факты 

 Брэд Питт отказался от этой роли из-за отсутствия, на его взгляд, достоверности. Симпатичный и обаятельный мужчина не имеет необходимости прибегать к описанному способу знакомства.
 В романе Уилл ставит для Маркуса композицию группы Нирвана. В 1993—1994 годах, когда создавался роман, тема самоубийства Курта Кобейна была чрезвычайно обсуждаема. Само название романа () — обыгранное название песни Кобейна «About a Girl».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
  
  
  

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Tribeca Productions
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии США
Кинокомедии 2002 года
Романтические кинокомедии Великобритании
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Романтические кинокомедии США
Романтические кинокомедии Франции
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Пола Вайца
Фильмы Криса Вайца
Экранизации произведений Ника Хорнби
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2002 года
Фильмы, спродюсированные Робертом Де Ниро